Жюси () — коммуна на северо-востоке Франции, регион Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Мозель. Входит в кантон Арс-сюр-Мозель.

Географическое положение 

Жюси расположен в 280 км к востоку от Парижа и в 7 км к западу от Меца.

История 
 Историческое винодельческое поселение с древнеримских времён.
 В 869 году император Карл II Лысый отдал Жюси аббатству Сент-Арнульд.
 Во время осады Меца в 1444 году, Жюси был оккупирован армией короля Франции Карла VII.
 После поражения Франции во франко-прусской войне 1870—1871 годов вместе с Эльзасом и департаментом Мозель был передан Германии по Франкфуртскому миру.

Демография 
По переписи 2011 года в коммуне проживало 484 человека.

Достопримечательности 
 Замок Тенсо.
 Охранная башня.
 Лавуар (1850) по дороге на Во.
 Дома XVI—XVII веков.
 Фортифицированный дом XIII века.
 Церковь Сент-Илэр, XV век, готический неф, колокольня в романском стиле.

Примечания

Ссылки 
 Национальный гоеграфический институт. Жюси.

Коммуны департамента Мозель